Реджинальд Харольд Хаслам Парнелл (), более известный как Редж Парнелл (; 2 июля, 1911 — 7 января, 1964) — британский автогонщик и руководитель команды. Дебютировал в чемпионате Формулы-1  года в первом Гран-при в истории официальных чемпионатов Формулы-1, в котором заработал свой единственный подиум в карьере.

До Второй мировой войны Парнелл выигрывал различные неофициальные соревнования, участвуя на различных машинах, включая Bugatti. После войны принял участие в Гран-при Великобритании 1950 года — первом Гран-при в истории официальных чемпионатов Формулы-1, где добился своего наибольшего успеха, заняв третью ступень подиума.

После этого, участвовал ещё в 6 Гран-при в сезонах — и  годов. Кроме того, Парнелл выступал в национальных соревнованиях, и в сезоне 1954 года выиграл ряд гонок. Позднее он время от времени выступал на Connaught Роба Уолкера, а за рулем Ferrari Super Squalo выиграл в 1957 году незачетные Гран При Новой Зеландии и гонку South Island.

После ухода из гонок Парнелл стал тим-менеджером в Aston Martin, затем в течение 1961 и 1962 годов контролировал команды Yeoman Credit и Bowmaker Lola, после чего решил основать своё собственное детище — Reg Parnell Racing; все только начиналось, когда Парнелл, абсолютно здоровый, в январе 1964 года внезапно скончался от перитонита, явившегося следствием обычной операции по удалению аппендикса — в возрасте 52 лет.

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
! SA Alfa Romeo
! Alfa Romeo 158
! Alfa Romeo  158 1,5 L8S
! 

||||||||||||

|-
! Scuderia  Ambrosiana
! Maserati  4CLT/48
! Maserati 4CLT  1,5 L4S
! 
||||||

||||
|-
!rowspan=2|
!G A Vandervell
!
! Ferrari 375  4,5 V12
! 

||||||||||

|-
! British Racing  Motors Ltd.
! BRM P15
! BRM P15  1,5 V16S
! 
||||||||

||
|-
!
!A H M Bryde
! Cooper T20
! Bristol 2,0 L6
! 

||

|-
!
! Scuderia  Ambrosiana
!
! Ferrari 2,5 L4
! 

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании